Сигери́к () — мужское имя древнегерманского происхождения. Известные носители:
 Сигерик — король вестготов (415)
 Сигерик — король Эссекса (758—798)
 Сигерик — граф Эссекса (830—840)
 Сигерик Серьёзный — архиепископ Кентерберийский (990—940)